El término Tinum puede hacer referencia a:

 Tinum, población del municipio de Chacsinkín, Yucatán, México;
 Tinum, cabecera del municipio de Tinum, Yucatán, México; o
 Tinum, municipio del estado de Yucatán, México.